Beriozovski, ville russe de l'oblast de Kemerovo ;
 Beriozovski, ville russe de l'oblast de Sverdlovsk ;
 Beriozovski, une subdivision du district autonome des Khantys-Mansis en Russie.